My Friends Over You — перший сингл з третього студійного альбому Sticks and Stones американського поп-панк гурту New Found Glory. Виданий 22 липня 2002 року на лейблі Drive-Thru Records/MCA. У чарті Billboard Hot 100 посів 85 місце, а у Modern Rock Tracks 5-те.

Список пісень 

Сингли за алфавітом
Сингли 2002